Aragóniai Jolán kasztíliai királyné (1236–1301)
Aragóniai Jolán nápolyi trónörökösné (1273–1302)
Aragóniai Jolán lunai grófné (1310–1353)
Aragóniai Jolán címzetes nápolyi királyné (1381–1443)
Aragóniai Jolán nieblai grófné (–1428)